

Biologia 
 Tartufo – nome comune di diverse specie di funghi ipogei, spesso identificati con i funghi del genere Tuber
 Tartufo – nome utilizzato per descrivere il rinario di molti mammiferi

Cucina 
 Tartufo – gelato artigianale siciliano
 Tartufo di Pizzo – gelato calabrese tipico di Pizzo
 Tartufo al cioccolato – cioccolatino
 Tartufo al rum – cioccolatino

Altro 
 Il Tartuffo – una commedia di Molière
 Tartufo (Herr Tartüff) – film tedesco del 1925 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Tartufo – settimanale satirico pubblicato in Italia fra il 1950 e il 1952

Altri progetti